Tear est un nom commun anglais et un nom propre anglo-saxon qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Tear est un nom commun anglais qui signifie « larme », souvent employé au pluriel, tears.

Patronyme 

 Robert Tear (1939-2011), ténor britannique.

Fiction 
 Tear, état fictif au sud du Cairhien dans la saga de fantasy La Roue du temps créée par l'écrivain américain Robert Jordan.

Sociétés 
 Tear prod, maison d'édition française fondée en 2001, spécialisée à ses débuts dans la publication de magazines et de livres traitant de Mylène Farmer ;
 Tear Studio, studio d'animation d'anime japonais fondé en 2013.

Patronyme anglais